Соколув-Малопольски — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят.
 Соколув-Подляски) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Соколувский повят.